Первая футбольная лига 1986/1987 () — 30-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 23 августа 1986 года и закончился 7 июня 1987 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1986/1987
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1986 году
Спорт в Турции в 1987 году